Dieser Artikel gibt einen Überblick über die 2.-American-Football-Bundesliga-Saison 1997. Die 2. American-Football-Bundesliga 1997 war die 16. Saison der 2. Bundesliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football.

Modus 
In der Saison 1997 nahmen an der 2. Bundesliga insgesamt 14 Teams teil, die gleichmäßig in die Gruppen Nord und Süd aufgeteilt waren. Die Gruppen spielten jeweils ein doppeltes Rundenturnier mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Dadurch hatten alle Mannschaften je sechs Heim- und Auswärtsspiele.

Nach Abschluss dieser Runde wurden für beide Gruppen Abschlusstabellen erstellt. Die jeweils Erstplatzierten qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation, bei Platz 8 handelte es sich um einen direkten Abstiegsplatz zur Regionalliga.

Ligaaufteilung 
Die Bremen Bravehearts hießen bis zu dieser Saison „Bremen Buccaneers“, die Saarland Hurricanes „Dillingen Steelhawks“.

 Vorjahr = Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga

Statistik

2. Bundesliga Nord 

,

2. Bundesliga Süd 

,

Aufstiegsrelegation

Nord 
Die Paderborn Dolphins gewinnen die Relegation gegen die Berlin Adler aus der 1. Bundesliga Nord mit insgesamt 61:49 und steigen damit in die 1. Bundesliga Nord auf. Die Berlin Adler steigen in die 2. Bundesliga Nord ab.

Süd 
Die Saarland Hurricanes verlieren die Relegation gegen die Stuttgart Scorpions aus der 1. Bundesliga Süd mit insgesamt 13:53 und verbleiben damit in der 2. Bundesliga Süd. Die Stuttgart Scorpions bleiben in der 1. Bundesliga Süd.

Weblinks 

 2. Bundesliga 1997 bei football-history.de

1997
Bundesliga 2